Il singolare del Košice Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Aljaž Bedene era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato all'AEGON Championships 2013.

Michail Kukuškin ha battuto in finale Damir Džumhur 6–4, 1–6, 6–2.

Teste di serie

  Jan Hájek (primo turno)
  Adrian Ungur (primo turno)
  João Sousa (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

  Malek Jaziri (primo turno)
  Andrej Martin (quarti di finale)
  Ivan Serheev (primo turno)
  Antonio Veić (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Košice Open 2013
ATP Challenger Tour 2013